Pankofer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Pankofer (* 1980), deutscher Handballspieler
 Sabine Pankofer (* 1964), deutsche Pädagogin und Psychologin